Опытнопольское сельское поселение — муниципальное образование в составе Яранского район Кировской области России.

Административный центр — местечко Опытное Поле.

История 
Опытнопольское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты
Заячье Поле — упразднённая в 2003 году деревня

Примечания 

Муниципальные образования Яранского района
Сельские поселения Кировской области